The Horn kan avse:

 The Horn, Antarktis  – berg i Antarktis
 The Horn, Victoria  – berg i Australien